rawka – obręcz rowerowa
 rawka błazen – skorupiak
 Rawka – dopływ Bzury
 Rawka – dzielnica Skierniewic
 Rawka – wieś w województwie świętokrzyskim, w gminie Słupia
 Rawka – dawny parowóz

Zobacz też 
 Wielka Rawka – szczyt w Bieszczadach
 Mała Rawka – szczyt w Bieszczadach